Benson (Harford megye, Maryland)
Benson (Howard megye, Maryland)